LOpen de Chine de snooker 2017 est un tournoi professionnel comptant pour la saison 2016-2017 de snooker. Il s'agit de la dix-huitième édition de l'épreuve qui se déroule du  au  au gymnase des étudiants de l'Université de Pékin.

Le joueur anglais Judd Trump est le tenant du titre. Éliminé en quarts de finale, il réalise néanmoins un 147, le troisième de sa carrière, au cours de la  du match de  () l'opposant au joueur Chinois Tian Pengfei. Le joueur Iranien Hossein Vafaei Ayouri qui élimine Judd Trump réalise un parcours surprenant : classé  mondial, il finit par échouer en demi-finale contre le finaliste Mark Williams.

Le tournoi est remporté par le  mondial du moment, champion du monde en cours, l'Anglais Mark Selby qui bat le Gallois Mark Williams sur le score de 10 frames à 8 et s'octroie ainsi son  de la saison (après le Classique Paul Hunter, le championnat international et le championnat du Royaume-Uni).

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 

 Meilleur break : 

 Dotation totale : 
Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Qualifications 
Ces matchs, au meilleur des 9 frames, ont été joués du 24 au  au Guild Hall de Preston, en Angleterre, à l'exception de quatre matchs reportés au  et joués à Pékin.

Wild cards 
Ces matchs sont joués à Pékin le .

Tableau final

Finale

Centuries

Centuries des phases de qualification 

 137  Marco Fu
 136, 126, 113  Mark Selby
 136  Joe Perry
 135, 122, 102  Judd Trump
 134  Liam Highfield
 130  Stuart Carrington
 126  Luca Brecel
 125  Stephen Maguire
 125  Stuart Bingham
 123  Ding Junhui
 119  Lee Walker
 116  Fraser Patrick
 115  Tian Pengfei
 113  Mitchell Mann
 111  Mark King
 108  Rhys Clark
 107  Ronnie O'Sullivan
 107  Michael Holt
 104  John Astley
 102  Jamie Jones
 102  Martin Gould
 102  Zhou Yuelong
 101  Fergal O'Brien
 100  Gary Wilson
 100  Xiao Guodong

Centuries du tableau final 

 147, 108, 105  Judd Trump
 140  Zhang Anda
 138, 127, 109  Ding Junhui
 137, 108  Mark Joyce
 135, 118, 101  Michael White
 133, 124  Martin O'Donnell
 132, 106  Ronnie O'Sullivan
 131  David Gilbert
 130, 101  Kyren Wilson
 129, 114, 100  Stephen Maguire
 125  Ricky Walden
 124, 109, 104, 101, 100  Mark Selby
 124, 106, 103  Mark Williams
 123  Gary Wilson
 120  Xiao Guodong
 114  Martin Gould
 113, 104, 101, 101  Shaun Murphy
 109  Aditya Mehta
 108  Rory McLeod
 106, 100  Hossein Vafaei Ayouri
 106  Rhys Clark
 105  Andrew Higginson
 103, 100  Ben Woollaston
 103  Daniel Wells

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de snooker
 Glossaire du billard

Notes et références

Notes

Références 

2017
Événement sportif à Pékin
Snooker en Chine en 2017
Sport en mars 2017
Sport en avril 2017